Arosbaya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Arosbaya, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Arosbaya, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar